Neuenburg am Rhein est une commune allemande en Bade-Wurtemberg.
 Neuenbürg est une commune allemande en Bade-Wurtemberg.
 Neuenburg in Lützelburg, nom allemand de Neufchâteau en Belgique.